Carterton kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Carterton, Nya Zeeland, ort, Wellington, Carterton District,

Storbritannien 

 Carterton, Oxfordshire, ort i England, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar